Безіменна, Січанка — річка в Україні, у Славутському районі Хмельницької області. Права притока Корчика (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 13 км. Формується з багатьох безіменних струмків. Площа басейну 41 км².

Розташування 
Бере початок у Великому Правутині. Тече переважно на південний захід понад Малим Правутином і у Берездові впадає у річку Корчик, ліву притоку Случі. 

Річку перетинає автомобільна дорога .

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Славутського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Річки України без назви